Tour Derroche de Amor es el nombre de una gira musical del cantante de música cristiana Álex Campos hecha entre 2015 y 2017 con el fin de promover su álbum Derroche de Amor, que salió al mercado el 28 de mayo de 2015.

La gira comenzó oficialmente el 13 de junio de 2015 con dos presentaciones ese mismo día en Promise Ministries Church en el Barrio de Flushing, Nueva York en los Estados Unidos; y se extendió por Latinoamérica y Europa.
Campos cerró el tour en Quito, Ecuador el 22 de abril de 2017 en el Teatro Agora de la Cultura Ecuatoriana ofreciendo un concierto de poco más de dos horas.

Repertorio

Setlist general

 “La fruta prohibida”
 “Tu eres”
 “Mi fiesta” (Yo Vine a Alabar a Dios)
 “Dios creó”
 “Al taller del maestro” 
 “Lenguaje de amor”
 “Me Robaste el corazón”
 “La niña de tus ojos”
 “Te respiro”
 “Vives tu y vivo yo”
 “El Sonido del silencio”
 "Fiel"
 "Si estoy contigo"
 "Tu poeta"
 "Derroche de amor"
 "Tu amistad me hace bien"
 "Me dijo"
 
Ciudad de México (23/10/2016)

 “La fruta prohibida”
 "Me dijo"
 “Mi fiesta” (Yo Vine a Alabar a Dios)
 “Tu Amor”
 “Al taller del maestro” 
 “Lenguaje de amor”
 “Me robaste el corazón”
 “La niña de tus ojos”
 “Vives tu y vivo yo”
 “El Sonido del silencio”
 “Cuando una Lágrima Cae”
 “Perdóname”
 “Canción Inédita (Mariachi)”
 “Si Estoy Contigo”
 “¿Qué eres para mi?”
 “Este Muerto no Llevo más”
 "Tu poeta"
 "Tu amistad me hace bien"
 "Derroche de amor"
 
En conciertos cortos o compartidos con otros artistas

 “La fruta prohibida”
 “Tu eres”
 “Mi fiesta”
 “¿Qué eres para mi?”
 “Al taller del maestro” 
 “Lenguaje de amor”
 “Regreso a ti”
 “Te respiro”
 “Me robaste el corazón”
 “Si estoy contigo”
 “Derroche de amor”

Fechas

Referencias
 
 http://www.panoramacultural.com.co/index.php?view=details&id=1420:concierto-de-alex-campos-tour-derroche-de-amor&option=com_eventlist&Itemid=131
 https://www.eluniverso.com/entretenimiento/2017/04/22/nota/6147655/alex-campos-derrocha-amor-ecuador/

Giras musicales de 2015 
Giras musicales de 2016
Giras musicales de 2017
Giras musicales de artistas cristianos